

België 
 Sint-Gangulfuskerk (Oosterzele)
 Sint-Gangulfuskerk (Ronsele)
 Sint-Gangulfuskerk (Sint-Truiden)

Nederland 
 Sint-Gangulfuskerk (Ee)
 Sint-Gangulfuskerk (Eelde)

Duitsland 
 Sint-Gangolfkerk (Mertloch)
 Sint-Gangolfkerk (Trier)

Gangulfuskerk